El topónimo La Sierpe puede hacer referencia a:

 La Sierpe, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 La Sierpe, una pedanía española del municipio de Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz, Andalucía.
 La Sierpe, un municipio cubano de la provincia de Sancti Spíritus.